Plaatsen
Riel (Eindhoven), een buurt in de gemeente Eindhoven
Riel (Goirle), een dorp in de gemeente Goirle (Noord-Brabant)
Riel (Zesgehuchten), een gehucht in de voormalige gemeente Zesgehuchten, nu Eindhoven (Noord-Brabant)

 Personen
 Gert Riel (1941), Duits beeldhouwer
 Louis Riel (1844-1885), Canadees politicus

 Overig
 Cambodjaanse riel, de munteenheid van Cambodja
 VV Riel, Nederlandse amateurvoetbalclub

Zie ook 
 Van Riel (doorverwijspagina)